Александр Георгиевич Карповцев () — советский и российский хоккеист, защитник, Чемпион мира 1993 года. Обладатель Кубка Стэнли 1994 года в составе команды «Нью-Йорк Рейнджерс». Погиб в авиакатастрофе на 42-м году жизни.

Карьера 
Начал карьеру в спортивном клубе АЗЛК «Москвич», под руководством тренера Бориса Анатольевича Штанько в 1978/79 году. Воспитанник московского «Динамо», в основной команде выступал с 1987 года. В составе динамовцев стал чемпионом СССР (1990, 1991), СНГ (1992) и России (1993).

В мае 1993 года выиграл титул чемпиона мира в составе сборной России, за что удостоился звания заслуженного мастера спорта.

Карповцев был задрафтован в 8-м раунде драфта НХЛ 1990 года под 158-м номером клубом «Квебек Нордикс». 7 сентября 1993 года был обменян на Майка Хёрлбата в «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего заключил контракт на 4 года с «рейнджерами». В сезоне 1993/94 «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл Кубок Стэнли, а Карповцев, Алексей Ковалёв, Сергей Зубов и Сергей Немчинов стали первыми россиянами, завоевавшими этот трофей. Карповцев играл за клуб ещё четыре года, а 14 октября 1998 года вместе с правом выбора в четвёртом раунде драфта 1999 был обменян в «Торонто Мэйпл Лифс» на Мэтью Шнайдера.

Спустя два сезона не смог договориться с клубом о сумме контракта, сыграл несколько матчей за «Динамо», и вместе с правом выбора в 4 раунде драфта 2001 был обменян в «Чикаго Блэкхокс» на Брайана Маккейба. Карповцев отыграл за ястребов почти 4 сезона, и обменян 9 марта 2004 года в «Нью-Йорк Айлендерс» на право выбора в 4 раунде драфта 2005. После завершения сезона начался локаут, и россиянин вернулся на родину. Чемпионат 2004/05 он начал в «Сибири», а вскоре перешёл в «Локомотив». Ещё в июле 2004 года Карповцев подписал контракт с «Флоридой», и осенью 2005 года присоединился к клубу. Однако сыграть за «Пантер» удалось всего 6 матчей, после чего Карповцев вернулся в «Сибирь». Он сыграл за новосибирцев 2 сезона, после чего в начале сезона 2007/2008 перешёл в «Авангард», но ещё до нового года завершил карьеру.

В концовке того же сезона Карповцев вошёл в тренерский штаб Кари Хейккиля из «Локомотива», а в следующем сезоне стал помощником Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барсе», с которым выиграл чемпионат 2008/09. В январе 2010 года Александр покинул казанцев и вернулся в «Локомотив».

Погиб вместе с другими членами команды 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе самолета Як-42, произошедшей под Ярославлем. 

Похоронен на Покровском кладбище Москвы. 17 января 2012 года вдова Карповцева Диана родила сына. Это второй ребенок Карповцевых, старшая дочь Сабина родилась 20 января 2009 года.

Статистика

Клуб

Сборная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Наша история…» История ХК «Динамо» Москва

Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Хоккейные защитники
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль
Тренеры ХК «Ак Барс»
Погибшие в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года
Похороненные на Покровском кладбище (Москва)